Krajewo ist ein polnischer, aber auch deutscher Ortsname:
 Krajewo (Brzeżno), Ort im Powiat Świdwiński, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945 Friedhof, Kreis Belgard-Schivelbein, Pommern
 Krajewo (Mława), Ortsteil der Stadt Mława im Powiat Mławski, Woiwodschaft Masowien
 Krajewo (Dąbrówno), nicht mehr offizieller Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Krajewo, 1938 bis 1945 Wickersbach, Kreis Osterode, Ostpreußen

Siehe auch: Krajewo-Borowe, Krajewo-Ćwikły, Krajwo-Korytki, Krajewo-Łętowo